Прагерма́нский язы́к — гипотетически восстанавливаемый язык-предок германских языков.

Прародина 

До распада праиндоевропейской языковой общности предки германцев (наряду с предками славян и балтов) входили в число племён, относимых к археологической культуре боевых топоров. В эпоху бронзового века, начало и завершение процесса выделения прагерманского языка примерно соответствует по времени существованию на территории Южной Скандинавии и Ютландского полуострова археологической культуры нордического бронзового века (IV—VI периоды соответствуют 1100—530 годам до н. э.).

Прародиной носителей прагерманского языка считается регион, включающий в себя южную Скандинавию, Данию и северную Германию. Индоевропейцы заселили эту территорию предположительно около 1000 года до н. э., ассимилировав местное население (П. Рамат датирует этот процесс 1200—900 гг. до н. э.). К 500 году до н. э. прагерманцы расселились более широко, заняв территории от Северного моря до Вислы на востоке и Рейна на западе.

На севере прагерманцы граничили с финскими племенами, на западе с кельтами, на востоке с балтами и славянами, на юго-востоке, вероятно, с венетами и иллирийцами.

Носителей позднего прагерманского языка обычно ассоциируют с культурами так называемого доримского железного века (по классификации О. Монтелиуса), среди которых ведущее место занимала ясторфская культура.

Распад и диалектное членение 
Германские языки традиционно делят на три группы: восточную (готский, вандальский, бургундский), западную (английский, фризский, нидерландский, африкаанс, идиш, немецкий, люксембургский) и северную (исландский, фарерский, норвежский, датский, шведский). Распад прагерманского языка связывают с уходом готов, вандалов и бургундов с территории прародины на юг.

После отделения восточной ветви северо- и западногерманские языки пережили ряд общих инноваций. Сюда относятся:
 переход z → r: , др.-исл. meiri при готск. maiza «больше»;
 понижение артикуляции ē: др.-англ. mæ̅ce, др.-исл. mæ̅kir при готск. mēki.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Согласные 
Для праиндоевропейского языка традиционно реконструируется следующая система смычных согласных:

В прагерманском языке эта система подверглась полной перестройке по закону Гримма:

Следующая крупная перестройка связана с действием закона Вернера, который формулируют следующим образом: возникшие в результате германского передвижения согласных глухие щелевые согласные h, þ, f, а также сохранившееся индоевропейское s озвончаются в случае, если непосредственно предшествующий гласный не имел на себе индоевропейского главного ударения. Озвончения не происходило в начальной позиции и в сочетаниях xt (ht), xs (hs), ft, fs, sk, st, sp, ss.

Индоевропейские слоговые сонорные в прагерманском языке слоговость утратили, распавшись на сочетания *un, *um, *ur, *ul:

  → *sumaraz «лето»;
  → *tungōn- «язык»;
  → *wulfaz «волк»;
 пост.- → *wurmiz «червь, змея».

Прагерманские согласные (в квадратные скобки взяты аллофоны фонем):

Звук, традиционно записываемый как *f, вероятно, был губно-губным () и по-видимому, уже в отдельных германских языках (возможно, за исключением готского) перешёл в губно-зубной.

Взрывные звуки «», «» и «» являются аллофонами фонем «», «» и «» соответственно. Взрывные выступали при геминации, в позиции после носового согласного, «» также после «l» и «z»; «» и «» также находились в анлауте.

Звук «» является аллофоном «» перед заднеязычными согласными.

Простые гласные 

 В прагерманском было четыре кратких гласных (i, u, e, a) и четыре или пять долгих (ī, ū, ē, ō; также, возможно, ǣ).
 Праиндоевропейские «a» и «o» совпали в прагерманском «a», праиндоевропейские «ā» и «ō» совпали в прагерманском «ō».
 «ǣ» и «ē» также записываются как «ē¹» и «ē²»; «ē²», возможно, не было отдельной фонемой и реконструируется лишь для небольшого количества слов.

Дифтонги 
Результатом совпадения «a» и «o», «ā» и «ō» явилась утрата прагерманским языком дифтонгов *oi, *ou, *āi и *āu, которые совпали с *ai, *au, *ōi, *ōu соответственно. Кроме того, монофтонгизировался дифтонг *ei, который дал *ī. Таким образом, в прагерманском языке на поздних стадиях его существования было лишь четыре дифтонга.

Ударение 
В прагерманском языке свободное индоевропейское ударение в определённый период сменилось фиксированным на первом слоге. Тем не менее, определённые сведения о месте ударения в прагерманских словах можно почерпнуть благодаря закону Вернера. Эти сведения соответствуют ведийским и древнегреческим данным.

Морфология

Имя существительное 
В прагерманском языке существительные изменялись по двум числам (единственное и множественное) и шести падежам (именительный, родительный, дательный, винительный, звательный и творительный). Как и в праиндоевропейском, существовало три рода: мужской, женский и средний. Склонение в целом продолжало индоевропейское, хоть и наблюдается определённое упрощение. Большинство чередований по аблауту было устранено. Склонение делилось на типы в зависимости от тематического гласного.

Распределение типов склонения по родам:

Склонение основ мужского рода на *-a- на примере слова «волк»:

Д. Риндж реконструирует для множественного числа также творительный падеж с окончанием *-amiz, а для единственного числа звательный падеж с нулевым окончанием.

Склонение основ на *-i- на примере слова «гость»:

Д. Риндж реконструирует для множественного числа также творительный падеж с окончанием *-imiz, а для единственного числа звательный падеж с окончанием *-i.

Имя прилагательное 
Прилагательные согласовывались с существительными по роду, числу и падежу. Характерной германской инновацией является контраст между «сильными» и «слабыми» прилагательными. Слабые прилагательные склонялись по типу на *-n- и имели обособляющее, выделительное значение.

Числительное 
Числительные от 1 до 4 в прагерманском склонялись и изменялись по родам, в основном продолжая праиндоевропейское состояние:
  «один» → *ainaz;
  «два» → *twa;
  «три» → *þrijiz → *þrīz;
  «четыре» → fiðwor.

Числительные от 5 до 10 не склонялись:

 *fimf «пять»;
 *sehs «шесть»;
 *sebun «семь»;
 *ahtōu «восемь»;
 *ne(w)un «девять»;
 *tehun «десять».

Числительные 11 и 12 образовывались при помощи глагольной основы *likw- «оставлять», что является балто-германской изоглоссой:

 *ainlif «одиннадцать»;
 *twalif «двенадцать».

Числительные от 13 до 19 являлись сложениями названий единиц со словом «десять».

Местоимение 
Личные местоимения сравнительно хорошо продолжают праиндоевропейское состояние, в том числе, сохраняют двойственное число.

Реконструкция склонения личных местоимений:

Вместо форм родительного падежа использовались формы притяжательных местоимений *mīnaz «мой», *þīnaz «твой», *sīnaz «свой», *unkeraz «наш» (дв. ч.), inkʷeraz «ваш» (дв. ч.), *unseraz «наш» (мн. ч.), *izweraz «ваш» (мн. ч.).

Склонение указательного местоимения «этот» в мужском роде:

Склонение указательного местоимения «этот» в женском роде:

Склонение указательного местоимения «этот» в среднем роде:

Глагол 
Прагерманские глаголы делятся на следующие группы:
 сильные глаголы;
 слабые глаголы;
 претеритно-презенсные глаголы;
 неправильные глаголы.

В прагерманском было всего два времени (прошедшее и настоящее) и три наклонения (изъявительное, повелительное и сослагательное). Кроме того, у глагола была форма инфинитива.

Спряжение глагола beranan «нести»:

Предлоги 
Реконструируются следующие предлоги:

 *frama «от» → , , , ;
 *með(i) «с» → , , , ;
 *under «под» → , , , др.-фриз. under, ;
 *to, *ta «к» → , , др.-фриз. tō, ;
 *ūt «из» → , , , др.-фриз. ūt, .

Союзы 
Реконструируются следующие союзы:

 *endi / *undi «и» →  «и»,  «и»,  «и»;
 *auk «также, и» → ,  «также»,  «также», ;
 *þaux «но» →  «хотя»,  «однако», , ;
 *iƀa / *uƀa «если» → ,  «если», ,  «ли».

Синтаксис 
По сравнению с праиндоевропейским состоянием прагерманский синтаксис изменился мало. По-прежнему базовым порядком слов был SOV, прилагательное ставилось перед существительным, продолжал действовать закон Ваккернагеля.

Лексика 
Словарный фонд прагерманского языка несёт в себе следы контактов прагерманцев с соседними народами: римлянами, кельтами, славянами.

Антуан Мейе полагал, что эпоха интенсивных кельтско-германских контактов приходится на V—III века до н. э. В это время германцы заимствовали такие слова, как: *ambaxtaz «слуга», *īsarnan «железо» ← пракельт. *īsarno-, *lēkjaz «врач» ← пракельт. *lēgi- (согласно альтернативной этимологии, восходит к прагерм. *lekan- «течь, протекать»), *rīkz «король» ← пракельт. *rēg-, *brunjōn «нагрудник», *gīslaz «залог» (согласно альтернативной этимологии, восходит к ), *walxaz «чужестранец» (заимствовано из названия племени вольков), *Rīnaz «Рейн».

Некоторое количество слов было заимствовано прагерманцами из латыни, в основном они относятся к сфере торговли: *Rūmōnīz «римляне», *pundan «фунт», *katilaz «котёл», *kaup- «покупать».

Имеется предположение о наличии иранских заимствовании в прагерманском. Сюда относят слова *paθaz «тропа» и *wurstwan «работа».

Примечания

Литература 
 
 
 
 Orel V. A Handbook of Germanic Etymology . Leiden – Boston: Brill, 2003.
 Kroonen G. Etymological Dictionary of Proto-Germanic . Leiden – Boston: Brill, 2013.

Ссылки 
 Кузьменко Ю. К. Ранние германцы и их соседи: Лингвистика, археология, генетика. — : Нестор-История, 2011.
 W.P. Lehmann & J. Slocum (eds.) A Grammar of Proto-Germanic (Online version)
 Proto-Germanic nominal and pronominal paradigms 
 Fick A. Wortschatz der Germanischen Spracheinheit 
 Charles Prescott. «Germanic and the Ruki Dialects» 

Праязыки
Прагерманский язык